Schu-mine 42 — противопехотная мина.

Мина противопехотная фугасная нажимного действия. Мина устанавливается только вручную.

Предназначена мина для выведения из строя личного состава противника. Поражение наносится за счет ранения нижней части ноги в тот момент, когда человек наступает ногой на нажимную крышку мины, что приводит к подрыву мины.

Мина была разработана и достаточно широко применялась немцами во Второй Мировой войне.

ТТХ 
 Корпус………………………………………….. дерево, прессованные древесные стружки
 Масса мины (снаряженной)………………………………500гр.
 Масса взрывчатого вещества (тротил)……………….. 232гр.
 Длина……………………………………………………….12.7-12.8 см.
 Высота (в боевом положении)………………………….. 5.7-6 см.
 Ширина…………………………………………………………9.8-10.5 см.
 Размеры датчика цели……………………………………… 12.7х9.8 см.
 Чувствительность………………………………………………3-5 кг.
 Радиус поражения…………………………………………….15-20 м.
 Время приведения в боевое положение……………. мгновенно после удаления предохранительной чеки
 Температурный диапазон применения……………… −30 — +40 градусов
 Применяемый взрыватель……………………………….. ZZ 42

См. также 
 VS50

Ссылки 
 В. Н. Попенко. Рельсовая война. Издательство ПБОЮЛ Попенко. Москва. 2001 г.

Инженерные боеприпасы
Противопехотные мины